Фишт:

 Фишт — вершина в западной части Главного Кавказского хребта (2867 м)
 «Фишт» — стадион в Сочи.